Poletne mladinske olimpijske igre 2014 (II. olimpijada moderne dobe) potekajo v Nandžingu, od 16. avgusta do 28. avgusta 2014.

Na igrah sodeluje 3600 športnikov iz 201 države, starih od 14 do 18 let, ki se bodo pomerili v 222 športnih dogodkih v 28 disciplinah.

Slovenija na Poletnih mladinskih Olimpijskih igrah 2014 

Iger se je udeležilo 48 slovenskih športnikov, ki so sodelovali v 14-tih discilinah. Prvo medaljo (bronasto) je v judu svojila Maruša Štangar v kategoriji do 52 kg.

Medalje

Dežave 
V oklepaju je zapisano število tekmovalcev za posamezno državo.

  (1)
  (5) 
  (33) 
  (5) 
  (10) 
  (15) 
  (5) 
  (60)
  (14) 
  (4)
  (89)
  (33) 
  (21) 
  (14) 
  (5) 
  (13) 
  (8) 
  (35) 
  (33) 
  (3) 
  (5) 
  (7)
  (2) 
  (7) 
  (6) 
  (8) 
  (97) 
  (8)
  (3)
  (27) 
  (3) 
  (8) 
  (3)
  (3)
  (72)
  (20)
  (6)
  (2) 
  (2) 
  (15)
  (gostitelj) (123)
  (47)
  (34)
  (4)
  (8)
  (4)
  (4)
  (3)
  (24)
  (12)
  (6)
  (37)
  (15)
  (5)
  (2)
  (10)
  (19)
  (83)
  (8)
  (2)
  (3)
  (17)
  (15)
  (4)
  (26)
  (14)
  (82)
  (4)
  (2)
  (12)
  (85)
  (10)
  (33)
  (22)
  (4)
  (8)
  (20)
  (4)
  (2)
  (4)
  (3)
  (21)
  (18)
  (57)
  (20)
  (32)
  (27)
  (16)
  (5)
  (16)
  (14)
  (68)
  (4)
  (20)
  (78)
  (6)
  (51)
  (24)
  (3)
  (6)
  (74)
  (5)
  (7)
  (2)
  (13)
  (4)
  (7)
  (3)
  (1)
  (21)
  (4)
  (5)
  (4)
  (5)
  (20)
  (3)
  (4)
  (4)
  (4)
  (3)
  (4)
  (78)
  (11)
  (1)
  (5)
  (5)
  (15)
  (3)
  (4)
  (30)
  (2)
  (2)
  (41)
  (50)
  (4)
  (4)
  (31)
  (3)
  (12)
  (3)
  (4)
  (8)
  (24)
  (10)
  (40)
  (7)
  (59)
  (21) 
  (23)
  (21)
  (41)
  (88)
  (11)
  (3)
  (6)
  (4)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (24)
  (3)
  (18)
  (38)
  (48)
  (2)
  (3)
  (55)
  (66)
  (9) 
  (5)
  (6)
  (4)
  (33)
  (19)
  (9)
  (8)
  (4)
  (37)
  (2)
  (3)
  (3)
  (11)
  (50)
  (41)
  (3)
  (3)
  (6)
  (58)
  (4)
  (92)
  (22)
  (28)
  (21)
  (59)
  (13)
  (5)
  (3)
  (24)
  (10)

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran

2014
2014 v športu
Nandžing